Рикардо Гарсия Мерсет (; 16 августа 1860, Бильбао, Страна Басков — 12 мая 1933) — испанский учёный-натуралист, , , военный фармацевт.

Биография 
Изучал медицину. Доктор фармацевтических наук. Полковник Военно-медицинского корпуса испанской армии. Службу проходил в Мелилье и на островах Чафаринас.

Президент Испанского общества естествознания (Sociedad Española de Historia Natural). Генеральный секретарь Испанской ассоциации прогресса науки (Asociación Española para el Progreso de las Ciencias). Член-корреспондент Испанской Королевской академии наук с 5 марта 1922 г., член Академии искусств Барселоны и Института Коимбры. Почётный член энтомологических обществ Египта и Чили и других научных обществ.

Редактор газеты La Oceanía Española и журнала Farmacia Militar.

Автор ряда работ по энтомологии, преимущественно о паразитах растений, статей в иберийских и европейских энциклопедиях в области фауны, а также многочисленных брошюр и статей, опубликованных в европейских журналах.

Ему принадлежит открытие:
 Bembecinus pulchellus (Mercet 1906)
 Podalonia mauritanica (Mercet 1906)
 Tachysphex brevipennis Mercet, 1909
 Aphytis opuntiae Mercet, 1912
 Metaphycus zebratus (Mercet, 1917)
 Tetracnemus bifasciatellus (Mercet, 1919)
 Ceballosia Mercet, 1921
 Anagyrus matritensis (Mercet, 1921)
 Tetracnemus hispanicus (Mercet, 1921)
 Mira integralis (Mercet, 1921)
 Mira iberica Mercet, 1922
 Nysson laufferi Mercet 1904
 Nysson alicantinus Mercet 1909
 Nysson castellanus Mercet 1909
 Nysson konowi Mercet 1909
 Nysson parietalis Mercet 1909
 Nysson pratensis Mercet 1909
 Nysson varelai Mercet 1909
 Nysson monachus (Mercet 1909)
 Lyka submetallica Mercet, 1921
 Lyka submetalica Mercet, 1921
 Lyka submetallica Mercet, 1921
 Ablerus pinifoliae (Mercet, 1912)
 Ablerus pulcherrimus (Mercet, 1922)
 Ablerus matritensis (Mercet, 1923)
 Euzkadiella errata Mercet, 1922
 Centrodora gerundensis Mercet, 1930
 Centrodora merceti Mercet, 1930 и другие.

Его коллекции Chalcidoidea хранятся в Национальном музее естественных наук в Мадриде и Музее естественной истории Джакомо Дориа в Генуе.

Избранные публикации 
 Fauna ibérica Himenópteros, fam. encírtidos 1921, Madrid :Museo Nacional de Ciencias Naturales

Примечания

Ссылки 
 Ricardo García Mercet
 Работы Рикардо Гарсия Мерсета

Энтомологи Испании
Доктора фармацевтических наук
Военные Испании
Члены Испанской королевской академии наук
Фармацевты Испании